Iron Horse () — группа, играющая в стиле деревенской музыки блюграсс из города Киллен, штат Алабама. Они стали известными за игру и исполнение многих песен из жанра рок и метал в стиле блюграсс, особенно, благодаря перепетым песням у группы Metallica. Группа состоит из четырёх человек. В последнее время они работали над собственным производством, и в октябре 2009 года выпустили оригинальный проект «Small Town Christmas».

История 
Истоки создания группы восходят к далеким 1970-м, когда Тони Робертсон и Рики Роджерс были членами популярной местной группы «The Next in Line». Спустя годы и после смены нескольких составов, усилиями Тони Робертсона, Ванса Генри и Рики Роджерса была создана нынешняя группа в составе Jake Landers Band. В январе 2003-го Энтони стал играть на банджо, после чего образовался настоящий состав Iron Horse.

Дискография

Альбомы 
 Ridin' Out The Storm
 New Tracks
 Small Town Christmas (New, all original Christmas songs)
 Horse & Pen — Released 2011

Трибьют альбомы 
 Fade to Bluegrass: The Bluegrass Tribute to Metallica
 Black and Bluegrass: A Tribute to Ozzy Osbourne
 Take Me Home: The Bluegrass Tribute to Guns N Roses
 Fade to Bluegrass: The Bluegrass Tribute to Metallica, Vol. 2
 Pickin' on Modest Mouse: A Bluegrass Tribute to Modest Mouse, «Something You’ve Never Heard Before»
 The Bluegrass Tribute to The Shins
 Whole Lotta Bluegrass: A Bluegrass Tribute to Led Zeppelin
 Birth, Death, Blue, Grass: A Bluegrass Tribute to Black Label Society
 Strummin' With The Devil: The Southern Side of Van Halen (Two tracks on a multi-artist compilation)
 The Bluegrass Tribute to Classic Rock (Collaboration with Corn Bread Red)
 The Gospel According to Hank Williams
 A Boy Named Blue: A Bluegrass Tribute to Goo Goo Dolls

Участники группы 
 Вэнс Генри: гитара, вокал, тенор
 Энтони Ричардсон: банджо , баритон и бас вокал
 Рикки Роджерс: бас, баритон и вокал
 Тони Робертсон: мандолина, тенор

Ссылки 
 Официальный сайт группы

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Музыкальные коллективы из Алабамы
Кантри-группы США